Thomas Morley (1917 – 2 de fevereiro de 2002) foi um botânico norte-americano.

Botânicos dos Estados Unidos